Regeringen Poul Nyrup Rasmussen I var Danmarks regering 25. januar 1993 – 27. september 1994. Regeringen kaldes i folkemunde Rødkløverregeringen med tydelig reference til Poul Schlüters såkaldte Firkløverregering (1982-88), der ligesom denne havde deltagelse af fire partier.

Den bestod af følgende ministre fra Socialdemokratiet (S), Centrum-Demokraterne (CD), Det Radikale Venstre (RV) og Kristeligt Folkeparti (KF):

Regeringen var en flertalsregering bestående af 90 mandater indtil centrum-demokraten Bente Juncker måtte gå af som socialminister, efter blot 14 dage, og forlade partiet som følge af nogle uheldige udtalelser omkring psykisk udviklingshæmmede.

Noter 

Referencer

Rasmussen, Poul Nyrup, 1, Regeringen